Maria-Frieden-Kirche, Maria-Königin-des-Friedens-Kirche, bzw. Regina-Pacis-Kirche nennt man Kirchen mit dem Patrozinium Ehren der Maria, Mutter Jesu, als Königin des Friedens, einem Marientitel aus der Lauretanischen Litanei. Festtag ist der 9. Juli.

Viele der Kirchen sind auch Liebfrauenkirchen.
Hauptkirchen sind die Titelkirchen Santa Maria Regina Pacis a Monte Verde und Santa Maria Regina Pacis in Ostia mare zu Rom.

Die Anrufung der Lauretanischen Litanei ist katholisch seit dem 5. Mai 1917 (Erster Weltkrieg) ein offizieller Gedenktag, die Kirchen sind also durchwegs solche des Späthistorismus oder der Moderne und späterer Stilphasen – aber nicht immer, da die Verehrung der Friedenskönigin viel älter ist.

 … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken
 ♁ … Sanktuarien, wichtige Wallfahrtskirchen

In anderen Sprachen:
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

Liste

Argentinien 
  Kathedralbasilika Unserer Lieben Frau vom Frieden, Lomas de Zamora

Bolivien 
  Kathedralbasilika Unserer Lieben Frau vom Frieden, La Paz
  Kathedralbasilika Unserer Lieben Frau vom Frieden, Potosí

Brasilien 
 Capela de Nossa Senhora Rainha da Paz, im Bairro Tirol von Natal, Rio Grande do Norte

Belgien 
 Regina Paciskerk,  Diepenbeek-Lutselus
  Basilika Unserer Lieben Frau des Friedens und der Eintracht, Wavre

Deutschland 
(Orte A–Z)
 Augustdorf: Maria, Königin des Friedens (Augustdorf)
 Berlin
 Biesdorf: Kirche Maria Königin des Friedens
 Mariendorf: Kirche Maria Frieden
 Cottbus: St. Maria Friedenskönigin (Cottbus)
 Düsseldorf: St. Maria vom Frieden (Düsseldorf)
 Georgsmarienhütte: Maria Frieden (Harderberg)
 Maria Königin des Friedens (Gerchsheim)
 Gersthofen: Maria, Königin des Friedens (Gersthofen)
 Göttingen: Maria Königin des Friedens (Göttingen) im Stadtteil Geismar
 Gramzow (Uckermark): Kirche Maria Frieden
 Halle (Saale), Stadtteil Dölau: Maria Königin des Friedens (Halle)
 Hamminkeln: Katholischer Gemeindeverband Maria Frieden, mit 5 Gemeinden
 Hannover: Maria Frieden (Hannover)
 Harderberg: Maria Frieden (Harderberg)
 Herford: Maria Frieden
 Hessisch Oldendorf, Stadtteil Fischbeck: Maria Königin des Friedens (Fischbeck)
 Heuchelheim: Maria Frieden (Heuchelheim)
 Homburg: Maria vom Frieden (Homburg-Erbach)
 Kippenheim: Maria Frieden (Kippenheim)
 Kirchschletten: Kirche der Abtei Maria Frieden (Kirchschletten)
 Köln: St. Maria vom Frieden (Köln)
 Königswinter: Maria Königin des Friedens
 Laibarös, Oberfranken: Maria Königin des Friedens (Laibarös)
 Leverkusen: 
 St. Maria Friedenskönigin (Wiesdorf)
Kevelaer-Kapelle Bürrig
 Menden (Sauerland): Maria Königin des Friedens (Oberrödinghausen)
 München, Stadtteil Giesing: Maria, Königin des Friedens (München)
 Schalkenbach: Maria Königin des Friedens (Untervinxt)
 Schwäbisch Hall: St. Maria Königin des Friedens, Schwäbisch Hall – Hessental
 Odenthal: St. Maria Frieden (Eikamp)
 Vahlberg, Gemeindeteil Groß Vahlberg: Maria vom Frieden (Groß Vahlberg) (profaniert)
 ♁ Velbert: Nevigeser Wallfahrtsdom
 Worpswede: Maria Frieden (Worpswede)
 Zell im Wiesental: Kapelle Maria Frieden in Mambach

Elfenbeinküste 
 Basilika Notre-Dame-de-la-Paix de Yamoussoukro (eines der größten Kirchengebäude der Welt)

Indien 
  Maria, Königin des Friedens (Thiruvananthapuram), Samadhana Rajgni Malankara Suriani Catholica Basilica, engl. St. Mary, Queen of Peace Basilica, Thiruvananthapuram, Kerala

Italien 
– Orte A–Z

 Chiesa di Santa Maria della Pace, Bologna, Emilia-Romagna
 Pfarrkirche Regina Pacis (Bozen), Südtirol
 Chiesa di Santa Maria della Pace, Brescia, Lombardei
 Basilica concattedrale di Santa Maria della Pace, Campagna, Kampanien
 Chiesa di Santa Maria della Pace, Castellammare di Stabia, Kampanien – Klosterkirche
 Chiesa di Santa Maria della Pace, Chiusi, Toskana
 Chiesa di Santa Maria Regina della Pace a Florenz, Toskana
 Chiesa di Regina Pacis di Forlì, Emilia-Romagna
 ♁ Santuario di Nostra Signora della Salute e della Pace di Fraconalto, Piemont
 Chiesa di Regina Pacis, Genova-Marassi, Genua, Piemont
 Chiesa parrocchiale Regina Pacis di Milanino, Mailand, Lombardei
 Chiesa di Santa Maria della Pace, Mailand, Lombardei
 Chiesa parrocchiale Regina Pacis di Montiglio Monferrato, Asti, Piemont
 Chiesa di Santa Maria della Pace, Neapel, Kampanien
 Chiesa di Santa Maria della Pace a Sigliano, Pieve Santo Stefano, Toskana
 Chiesa di Santa Maria della Pace, Rom, Latium – Titelkirche
 Chiesa di Santa Maria Regina Pacis a Monte Verde, Rom-Gianicolense, Latium – Titelkirche
 Chiesa di Santa Maria Regina Pacis in Ostia mare, Rom-Lido di Ostia, Latium – Titelkirche
 Chiesa di Santa Maria della Pace ai Parioli, Rom, Latium – Prälaturkirche des Opus Dei
 Chiesa di Santa Maria della Pace, Palermo, Sizilien
 Chiesa di Regina Pacis, Santa Lucia, Prato, Toskana
 Chiesa di Santa Maria Regina Pacis a San Leo, Reggio Calabria, Kalabrien
 Chiesa Santa Maria Regina Pacis, Rom, Latium – Titelkirche
 Chiesa di Regina Pacis del Monte Beigua, Sassello, Ligurien
 Chiesa della Madonna della Pace, Torrita di Siena, Toskana
 Basilica di Santa Maria della Pace, Verona, Veneto

Kanada 
 Our Lady of Peace, Toronto, Ontario

Litauen 
 Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia, Klaipėda
 Maria Königin des Friedens (Naujoji Vilnia), Vilnius

Österreich 
– Bundesländer, dann Ortschaften A–Z
 Kirche Maria Königin des Friedens Bürs, Vorarlberg
 Pfarrkirche Maria Königin des Friedens Feldkirch-Levis, Vorarlberg
 Pfarrkirche Königin des Friedens, Wien-Favoriten (10. Bezirk)

Polen 
 Kościół pobernardyński Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, Bydgoszcz, Woj. Kujawsko-Pomorskie
 Kościół Matki Boskiej Królowej Pokoju (Konwikt), Tarnowskie Góry, Woj. Schlesien
 Kościół Matki Boskiej Królowej Pokoju, Warschau-Bielany, Woj. Masowien
 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, Breslau-Popowice, Woj. Dolnośląskie

Rumänien 
 Kirche der Heiligen Maria Königin des Friedens und der Einheit (Elisabetin)

Schweiz 
– Kantone, dann Orte A–Z
 Kirche Maria Frieden in Dübendorf, Kanton Zürich

Syrien 
 Maria Königin des Friedens (Homs)

Tschechien 
 Kostel Panny Královny míru, Prag-Lhotka

Vereinigte Staaten 
– Bundesstaaten, dann Orte A–Z
 Our Lady of Peace Church, Stratford, Connecticut
  Kathedrale Unserer Lieben Frau vom Frieden (Honolulu), Malia o ka Malu Hale Pule Nui, Honolulu, Hawaii
  Basilika Regina Pacis, Brooklyn, New York
 Mary Queen of Peace Church, Pottsville, Pennsylvania
 Church of the Blessed Virgin Mary, the Queen of Peace, FM 340, Sweet Home, Lavaca County, Texas

Siehe auch 
 Maria-Königin-Kirche, eine Übersicht
 weitere Marienkirchen siehe Liste der Marienkirchen
 Friedenskirche, im Allgemeinen
 Notre-Dame-de-la-Paix

Weblinks

Einzelnachweise 

Maria Frieden